Schönichen oder Schoenichen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schönichen (* um 1490 / 1500, † Mitte des 16. Jh.), deutscher Schuhmacher und Streiter für die Reformation
 Walther Schoenichen (1876–1956), deutscher Biologe